Alexiuskirche oder Alexiuskapelle bzw. St. Alexius heißen die Kirchen und Kapellen, die einem der Heiligen namens Alexius geweiht sind.

Alexius-der-Bekenner-Kirche 
Nach Alexius dem Bekenner (von Edessa, oder Rom), Feiertag: 17. Juli (kath., prot.), 17. März (orth.)

Deutschland 
 St. Alexius (Aachen)
 Alexiuskapelle in Augsburg, siehe Barfüßerkirche (Augsburg)
 St. Alexius (Benhausen)
 Filialkirche St. Alexius in Handwerk (Unterdietfurt) in Unterdietfurt
 St. Alexius (Herbolzheim)
 Alexiuskapelle (Magdeburg)
 St. Alexius (Benhausen) in Paderborn
 Alexiuskapelle (Paderborn)
 Kapelle St. Alexius (Pfarrkirchen)

Italien 
 Santi Bonifacio e Alessio, Rom, mit Bonifatius von Tarsus
 Sant’Alessio, Rom

Österreich 

Oberösterreich
 Pfarrkirche Aurach am Hongar
 Pfarrkirche Hellmonsödt

Steiermark
 Filialkirche Sankt Alexius in Sankt Katharein an der Laming

Tirol
 Pfarrkirche Dreiheiligen hll. Pirmin, Rochus und Sebastian, Dreiheiligenkirche (Innsbruck), als Stadtheiliger Innsbrucks

Polen 
 Kollegienkirche St. Maria und St. Alexius in Tum, Vojwodschaft Łódź, Polen (romanischer Dom)

Russland 
 St. Alexius von Rom-Kirche in Nischni Nowgorod

Alexius-von-Moskau-Kirche 
Nach dem Metropolit Alexi von Moskau, dem Heiligen der orthodoxen Kirchen, Feiertag: 12. Februar

Deutschland 
 Konkathedrale des Hl. Alexius, St.-Alexi-Gedächtniskirche zur Russischen Ehre, Russische Gedächtniskirche (Leipzig)
 Alexiuskapelle (Neuss), russisch-orthodoxe Kirche des Moskauer Patriarchats

Russland 
 St. Alexiuskirche im Tschudow-Kloster des Moskauer Kremls
 St. Alexiuskirche Rogozhskaya Sloboda, Moskau
 St. Alexius von Moskau-Kirche in Nischni Nowgorod

Siehe auch 
 Alexianer, Ordensgemeinschaft

Liste (Kirchen nach Patrozinium)